Tenisový turnaj WTA E-Boks Danish Open 2011 se konal ve dnech 6. – 12. června v dánském Farumu v hale na tvrdém povrchu jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Ženská dvouhra

Nasazení hráček 
  Caroline Wozniacká (vítězka)
  Klára Zakopalová (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová (čtvrtfinále)
  Lucie Šafářová (finále)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (2. kolo)
  Anastasija Sevastovová (1. kolo)
  Jelena Dokićová (1. kolo)
  Alberta Briantiová (čtvrtfinále)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Julia Boserupová
  Malou Ejdesgaardová
  Karolína Plíšková

Následující hráčky se probojovaly do soutěže z kvalifikace:
  Mona Barthelová
  Alexa Glatchová
  Johanna Kontaová
  Galina Voskobojevová

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= C Wozniacki
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= I Falconi
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Kerber
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= K Plíšková
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= K Nara
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Z Kučová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Panova
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= A Brianti
| RD1-score08-1=65
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= B Mattek-Sands
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= M Ejdesgaard
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= V Dolonc
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= J Larsson
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= A Glatch
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= M Barthel
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Arvidsson
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16=| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= C Wozniacki
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= A Kerber
| RD2-score02-1=64
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Z Kučová
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= A Brianti
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= B Mattek-Sands
| RD2-score05-1=61
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=77
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= J Larsson
| RD2-score06-1=77
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=65

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= M Barthel
| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=62
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= C Wozniacki
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=8
| RD3-team02= A Brianti
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= B Mattek-Sands
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= M Barthel
| RD3-score04-1= 1
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= C Wozniacki
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2='''6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= M Barthel
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Melanie Oudinová (2. kolo, skreč)
  Johanna Larssonová /  Jasmin Wöhrová (vítězky)
  Vitalija Ďačenková /  Maria Korytcevová (1. kolo, odstoupily)
  Alberta Briantiová /  Petra Martićová (1. kolo)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
E-Boks Danish Open
Tenisové turnaje v Dánsku
Sport v Hovedstadenu
Sport v Dánsku v roce 2011